

Palmarès 

Partizan Belgrado: 2012-13, 2013-14
 
Limoges CSP: 2014-15

Žalgiris Kaunas: 2016-17, 2018-19

CSKA Mosca: 2017-18

Barcellona: 2020-21

Žalgiris Kaunas: 2017

Fenerbahçe: 2020

Barcellona: 2021

Partizan Belgrado: 2012-13

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Scheda su internationaux-basket.fr